język yugambeh